Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 22. Европском првенству у атлетици у дворани 1992. године одржано је 1. марта. у Ђенови (Италија).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1990. у Глазгову није бранио Артур Партика из Пољске.

Земље учеснице 
Учествовало је 20 скакача увис из 15. земаља.

  Андора (1)
  Бугарска (2)
  Немачка (3)
  Уједињено Краљевство (1)
  Грчка (1)
  Италија (1)
  Летонија (1)
  Литванија (1)
  Норвешка (1)
  Румунија (1)
  Сан Марино (1)
  Шпанија (2)
  Шведска (1)
  Уједињени тим (1)
  Југославија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1992. години 
Десет најбољи европски такмичари у скоку увис у дворани 1992. године пре почетка првенства (18. фебруара 1992), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП 1992.</small>

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 22. Европског првенства у дворани 1970—1992.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 1992. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1992 на сајту todor66.com

Европско првенство у атлетици у дворани 1992.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани